Massetognathus — род триасовых растительноядных цинодонтов из семейства  (Traversodontidae).

В роде насчитывается 4 вымерших вида:
 Massetognathus teruggi
 Massetognathus ochagaviae
 Massetognathus pascuali
 Massetognathus major

Филогения

Примечания

Литература 
 Barbarena M. C. Contribuição ao conhecimento dos cinodontes gonfodontes (Cynodontia, Tritylodontoidea) do Brasil // Contribution to the knowledge of the gomphodont cynodonts (Cynodontia, Tritylodontoidea) of Brazil. — Porto Alegre: Ministério de Educação e Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. — 1974. — Р. 1—194.
 

Цинодонты
Синапсиды триасового периода